McLaren MP4-23 — болид, разработанный и построенный командой McLaren для участия в чемпионате мира по автогонкам в классе Формула-1 в сезоне  года.

Презентация 
Презентация машины состоялась 7 января 2008 года в Штутгарте. На презентации присутствовало около 700 служащих завода Mercedes, более 400 журналистов и официальные лица, в том числе — Берни Экклстоун.
Новинку представляли:
 Норберт Хауг — вице-президент Mercedes-Benz Motorsport,
 Рон Деннис — глава команды Vodafone McLaren Mercedes,
 Мартин Уитмарш — главный операционный директор,
гонщики:
 Льюис Хэмилтон,
 Хейкки Ковалайнен,
 Педро де ла Роса,
 Гэри Паффетт.

История 

Дебют автомобиля состоялся на зимних тестах в Хересе, Испания 9 января 2008 года. За руль новинки сел тест-пилот McLaren Педро де ла Роса.

MP4-23 позволила Льюису Хэмилтону стать Чемпионом мира Формулы-1 2008 года. Это случилось в драматической борьбе в последней гонке сезона — Гран-при Бразилии.

Команда заняла второе место в Кубке конструкторов, уступив Феррари.

По итогам года McLaren MP4-23 был удостоен специальной награды и звания «Гоночный автомобиль года 2008», по версии журнала «Autosport».

Спонсоры

Официальные поставщики

Результаты в чемпионате 2008 года

Результаты в квалификациях

Примечания

Ссылки 
 Техническая спецификация MP4-23
 Официальный сайт команды
 Репортаж с презентации на сайте www.f1news.ru

Шасси McLaren Формулы-1